Чира:

 Чира — река в Южной Америке.
 Чира — река в России, на Дальнем Востоке, на территории Северо-Эвенского района Магаданской области.
 Чира — уезд округа Хотан Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.